Аргамджи — топоним в Республике Алтай (Россия).

Реки 
 Аргамджи (приток Кара-Чада) — река в Кош-Агачском районе.
 Аргамджи (приток Аргамджи) [бассейн Кара-Чада] — река в Кош-Агачском районе.
 Аргамджи (средний приток Калгуты) [правый] — река в Кош-Агачском районе.
 Аргамджи (верхний приток Калгуты) [левый] — река в Кош-Агачском районе.

Другие объекты 
 Аргамджи — гора на юго-востоке плоскогорья Укок.
 Аргамджи — стоянка на юго-востоке плоскогорья Укок.